El Torneig de Chennai 2011, també és conegut com a Aircel Chennai Open 2011, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 16a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 9 de gener del 2011 al SDAT Tennis Stadium de Chennai, Índia.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011